|-
| 169401 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169402 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169403 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169404 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169405 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169406 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169407 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169408 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169409 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169410 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169411 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169412 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169413 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169414 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169415 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169416 - ||  || 14 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 169417 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169418 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169419 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169420 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169421 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169422 - ||  || 8 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169423 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169424 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169425 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169426 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169427 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169428 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169429 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169430 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 169431 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169432 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169433 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169434 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169435 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169436 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169437 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169438 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169439 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169440 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169441 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169442 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169443 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169444 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169445 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169446 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169447 - || 2002 BW || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169448 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169449 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169450 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169451 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169452 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169453 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169454 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169455 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169456 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169457 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169458 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169459 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169460 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169461 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169462 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169463 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169464 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169465 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169466 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169467 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169468 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169469 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169470 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169471 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169472 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169473 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169474 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169475 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169476 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169477 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169478 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169479 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169480 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169481 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169482 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169483 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169484 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169485 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169486 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169487 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169488 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169489 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169490 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169491 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169492 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169493 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169494 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169495 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169496 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169497 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169498 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169499 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169500 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-